Лаку́на (от  — «углубление, впадина») — может означать:

 Лакуна (филология) — пропуск текста в рукописи или другом источнике.
 Лакуна (физиология) — промежутки между элементами тканей и между органами, не имеющие собственной стенки.
 Лакуна (анатомия) — углубления на поверхности органа у человека, например в миндалинах или подколенной чашечке.
 Лакуна (ботаника) — то же, что листовая щель (у растений).
 Лакуна (лингвистика) — пробел, пропуск в тексте, неясное (тёмное) место (например, для инокультурного читателя).
 Лакуна (право) — «пробелы в праве», отсутствие чёткой правовой нормы по данному вопросу для правоприменения.
  (в музыке) — преднамеренный, расширенный отрывок музыкального произведения, во время которого ноты не играются.

См. также 

 Лакунарность